Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par plusieurs personnages :
 Laodamas fils d'Étéocle, roi de Thèbes ;
 Laodamas fils d'Alcinoos ;
 Laodamas fils d'Anténor, un guerrier troyen durant la guerre de Troie.